Дальний сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Рубцовском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Дальний.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1165 человек, в том числе 549 мужчин и 616 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Рубцовского района
Сельские поселения Алтайского края